Station Rochefort (België), voormalig station in Rochefort, provincie Namen, België
Station Rochefort (Frankrijk), station in Rochefort, Charente Maritime, Frankrijk